Música libre generalmente se refiere a la música que está en dominio público o protegida por una licencia libre.

Además, puede hacer referencia a:
 Música libre, programa de televisión chileno.
 Música libre, sexto álbum de estudio de la banda de rock chilena Los Bunkers.